Crescita zero – in demografia indica il sostanziale pareggio tra natalità e mortalità
Crescita zero – in urbanistica rappresenta la scelta di non edificare nessuna cubatura in più di quella esistente